Huit Millions de façons de mourir peut désigner :
 Huit Millions de façons de mourir, un roman de Lawrence Block ;
 Huit Millions de façons de mourir, un film adapté de ce roman et réalisé par Hal Ashby.